Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2020 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило в группе А с 2 по 9 января в городе Фюссен Германия и в группе В со 2 по 8 января 2020 года в городе Катовице Польша.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2021 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получит право играть в 2021 году в группе А, а команда, которая заняла последнее место, выбывает в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Германии вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2021.
  Сборная Дании выбыла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2021 года.

Группа B 
  Сборная Норвегии вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2021 года.
  Сборная Великобритании выбыла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Японии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Южной Кореи пришла из квалификационной группы первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Группа В

Судьи 
Группа А

Главные судьи

Линейные судьи

Группа В

Главные судьи

Линейные судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1
Первый 2020
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2020
Хоккей 2020